Ellon steht für:

 eine französische Gemeinde, siehe  Ellon (Calvados)
 eine Stadt in Schottland, siehe Ellon (Schottland)
Siehe auch:
 Allon
 Elon